Localidades
Florencia (Caquetá),  um município da Colômbia, capital do departamento de Caquetá.
Florencia (Cauca), um município da Colômbia, localizado no departamento de Cauca.
Florencia de Mora, um município do Peru, distrito de Florencia de Mora departamento de La Libertad, localizada na província de Trujillo.
Florencia de Mora (distrito), um distrito do Peru, departamento de La Libertad, localizada na província de Trujillo.

Ou ainda
Florência (1938-), uma cantora portuguesa

Desambiguações de topônimos